Muçum pode se referir a:

Muçum, o peixe
Muçum (Rio Grande do Sul), o município
Mussum, o sambista e humorista